

Ясенина — річка; ліва притока Нітриці.
 Ясенина — природоохоронна територія.

Див. також 
 Ясениця (значення)